Hekate bzw. Hecate steht für:

 (100) Hekate, ein Asteroid, der nach Hekate benannt wurde, der Göttin der Zauberkunst und der Wegkreuzungen aus der griechischen Mythologie.
 Hekate (griechisch Ἑκάτη), in der griechischen Mythologie die Göttin der Magie, der Nekromantie und der Theurgie
 Hekate (Band), eine nach Hekate, der griechischen Göttin der Nekromantie, benannte Band aus Koblenz
 Hécate, maîtresse de la nuit, Originaltitel des französisch-schweizerischen Films Worte kommen meist zu spät (1982)
 Hecate Rock, Klippenfelsen vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik